Liwan (bouwkunst), een begrip uit de islamitische bouwkunst
Liwan (district), een district in de Chinese stad Kanton